O Mundo Perdido (ou The Lost World) pode se referir a:

 The Lost World (romance de Arthur Conan Doyle), traduzido no Brasil como "O Mundo Perdido"
 The Lost World (romance de Michael Crichton), traduzido no Brasil como "O Mundo Perdido"
 O Mundo Perdido (1925), filme mudo
 The Lost World (1960), filme com Jill St. John e Michael Rennie, traduzido no Brasil como "O Mundo Perdido"
 The Lost World (série de televisão), traduzido no Brasil como "O Mundo Perdido"
 The Lost World: Jurassic Park, filme de Steven Spielberg, traduzido no Brasil como "O Mundo Perdido - Jurassic Park" e em Portugal como "O Mundo Perdido"

Desambiguações de artes